

Домбрувно — гміна в Острудському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбрувно — село в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Домбрувно — село в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства